Wissowa ist der Familienname folgender Personen:

August Wissowa (1797–1868), deutscher klassischer Philologe
Felix Wissowa (1866–1917), deutscher Historiker
Georg Wissowa (1859–1931), deutscher klassischer Philologe und Herausgeber der Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft